Hyposmocoma centralis — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Обитает на островах Кауаи, Оаху, Мауи, Молокаи и Гавайи.

Личиночная стадия 
Различают 4 подвида H. chilonella, которые отличаются ареалом и предпочтением деревьев, на которых кормятся гусеницы. Гусеницы номинативного подвида беловатого цвета, живут на Acacia koa, Aleurites moluccana, Cheirodendron gaudichaudii, Coprosma foliosa и других видах Coprosma, Metrosideros, Pipturus, Rubus hawaiiensis и Smilax sandwicensis. Они питаются мертвой древесиной и сердцевиной. Гусеницы подвида percondita, видимо, также питаются мертвой древесиной. Подвид triocellata был найден в древесине Cheirodendron, Hibiscus, Pipturus, Pittosporum, Rubus hawaiiensis и Wikstroemia. Наконец, гусеницы подвида venosa встречаются в мёртвой древесине Wikstroemia.

Подвиды 
4 подвида:
 Hyposmocoma chilonella chilonella Walsingham, 1907 (Кауаи, Оаху, Мауи, Гавайи)
 Hyposmocoma chilonella percondita Walsingham, 1907 (Кауаи, Гавайи)
 Hyposmocoma chilonella triocellata Walsingham, 1907 (Кауаи, Оаху, Молокаи, Гавайи)
 Hyposmocoma chilonella venosa Walsingham, 1907 (Кауаи, Молокаи, Гавайи)

Ссылки 
 Insects of Hawaii. Volume 9, Microlepidoptera

Роскошные моли
Животные, описанные в 1907 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании